Lieutenant de police peut faire référence à :
 un grade d'officier de police, en France ;
 un lieutenant général de police, en France sous l'Ancien Régime.